Павел Васильевич Уржумцев (23 сентября 1925 — 23 июня 2013) — сотрудник Издательства Московской Патриархии и Издательского Совета Русской Православной Церкви, переводчик, писатель, богослов.

Биография 
Родился в 1925 году, в городе Ишиме. В 1940 году вместе с родителями переехал в Казахстан. Начал церковную службу в Никольском кафедральном соборе Алма-Аты. Там он был посвящён во иподиакона. В 1949 году Уржумцев поступил в Саратовскую Духовную семинарию. 

Окончив её в 1953 году, был принят в Ленинградскую Духовную академию, которую окончил в 1957 году со степенью кандидата богословия за сочинение «Великая агиасма (происхождение обряда и значение его в свете содержания водосвятных молитв по евхологионам IX—X веков)». Переводил с древних языков, был редактором различных общецерковных изданий. 

Участвовал в создании официального календаря Русской Православной Церкви. Был заместителем Главного редактора Издательства Московской Патриархии.

Умер 23 июня 2013 года в 4-й городской больнице Москвы на 88-м году жизни. 28 июня был отпет в 12.00 в Покровском храме Свято-Данилова монастыря. Был похоронен на Хованском кладбище рядом с могилой своей матери.

Награды 
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира II
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира III
 Орден святого благоверного князя Даниила
 Орден митрополита Московского Макария
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени

Публикации 

 Алексий, Патриарх Московский и всея Руси. «Слова, речи, послания, обращения» (1954—1957). Т. III, издание Московской Патриархии, М., 1957 // Журнал Московской Патриархии. М., 1957. № 11. стр. 78-80.
 Всемилостливый Спас Смоленский (историко-иконографический очерк) // Журнал Московской Патриархии. М., 1957. № 9. стр. 17-19.
 Свящ.-проф. Вл. Прелипчану. Новое издание Библии на русском языке. Из журнала «Ortodoxia» № 1, январь — март 1957 г. // Журнал Московской Патриархии. М., 1957. № 9. стр. 80.
 Сретение Господне // Журнал Московской Патриархии. М., 1958. № 2. стр. 36-38.
 Преподобный Алексий, Человек Божий // Журнал Московской Патриархии. М., 1958. № 3. стр. 32-37.
 Св. Евфимий, архиепископ Новгородский (к 500-летию со дня смерти) // Журнал Московской Патриархии. М., 1958. № 4. стр. 60-63.
 Сошествие Иисуса Христа во ад // Журнал Московской Патриархии. М., 1958. № 4. стр. 36-44.
 Святыни невских берегов // Журнал Московской Патриархии. М., 1958. № 9. стр. 11-18.
 Требник (в двух частях. Стр. 960. Изд. Московской Патриархии. М., 1956) // Журнал Московской Патриархии. М., 1958. № 11. стр. 72-74.
 Митрополит Николай, «Слова и речи», т. IV (1954—1957 гг.). Издание Московской Патриархии. 1958 // Журнал Московской Патриархии. М., 1958. № 12. стр. 64-65.
 Шведская Церковь (исторический очерк) // Журнал Московской Патриархии. М., 1959. № 11. стр. 73-79.
 Христианская Церковь в Индии // Журнал Московской Патриархии. М., 1960. № 3. стр. 49-61.
 Из жизни Старокатолической Церкви // Журнал Московской Патриархии. М., 1960. № 4. стр. 70-74.
 Служебник. Издание Московской Патриархии. М., 1958 год // Журнал Московской Патриархии. М., 1960. № 4. стр. 75-76.
 Из жизни Старокатолических Церквей: Германия // Журнал Московской Патриархии. М., 1960. № 6. стр. 65.
 Из жизни Старокатолических Церквей: пастырское послание епископа Иоганна Иозефа Деммеля // Журнал Московской Патриархии. М., 1960. № 6. стр. 62-64.
 Московский храм во имя Святителя Николая, что в Хамовниках // Журнал Московской Патриархии. М., 1960. № 6. стр. 36-40.
 Из жизни Старокатолических Церквей // Журнал Московской Патриархии. М., 1960. № 7. стр. 72-73.
 Из жизни Шведской Церкви // Журнал Московской Патриархии. М., 1960. № 8. стр. 79-80.
 О церковно-богослужебной дисциплине // Журнал Московской Патриархии. М., 1960. № 9. стр. 45-51.
 К взаимоотношениям Англиканской и Старокатолической Церквей // Журнал Московской Патриархии. М., 1960. № 9. стр. 74-75.
 Пражский призыв // Журнал Московской Патриархии. М., 1960. № 11. стр. 32-34.
 «…And on earth peace». Prague, 13-18 june 1961. Documents of the First All-Christian Peace Assembly («…И на земли мир». Прага, 13-18 июня 1961. Документы Первого Общехристианского Конгресса в защиту мира. — Прага, 1961, 190 стр. [на англ. яз.]) // Журнал Московской Патриархии. М., 1962. № 1. стр. 80.
 Христианство и национальный вопрос // Журнал Московской Патриархии. М., 1962. № 4. стр. 42-47.
 «Ты ли еси Грядый, или иного чаем?» // Журнал Московской Патриархии. М., 1962. № 5. стр. 60-64.
 Церковно-общественные мотивы в проповедях епископа Иоанна Смоленского // Журнал Московской Патриархии. М., 1962. № 6. стр. 67-74.
 Участие Русской Православной Церкви в деле защиты мира в 1962 году // Журнал Московской Патриархии. М., 1963. № 2. стр. 54-56.
 Сила благословения (к тысячелетию Лавры св. Афанасия на Афоне) // Журнал Московской Патриархии. М., 1963. № 3. стр. 59-68.
 Годичный круг евангельских чтений // Журнал Московской Патриархии. М., 1963. № 9. стр. 65-71.
 Протоиерей В. П. Мошков (некролог) // Журнал Московской Патриархии. М., 1965. № 10. стр. 20-21.
 Кардинал Августин Беа о Евхаристии и единстве христиан // Журнал Московской Патриархии. М., 1966. № 2. стр. 55-58.
 Послание президентов ВСЦ ко дню Святой Пятидесятницы 1966 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1966. № 7. стр. 58-59.
 Греческие иерархи — гости Русской Церкви // Журнал Московской Патриархии. М., 1967. № 1. стр. 29-32.
 Ежегодник Православной Церкви в Чехословакии. 1967. Прага, 1967, 172 с. (на русском языке с резюме на английском) // Журнал Московской Патриархии. М., 1968. № 9. стр. 77-79.
 Школа русского Гоара в Ленинградской духовной академии [библ. 32] // Богословские труды. М., 1969. № 4. стр. 91-93.
 Сессия Центрального комитета ВСЦ в Кентербери // Журнал Московской Патриархии. М., 1969. № 12. стр. 55-57.
 Прославление старца Германа Аляскинского // Журнал Московской Патриархии. М., 1970. № 11. стр. 48-50.
 Профессор Николай Дмитриевич Успенский (К 50-летию научной деятельности) // Богословские труды. М., 1975. № 13. стр. 8-19.
 На епископской хиротонии в тбилисском Сионе // Журнал Московской Патриархии. М., 1976. № 9. стр. 50-57.
 Зарубежные отклики в связи с кончиной митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима // Журнал Московской Патриархии. М., 1979. № 5. стр. 21-29. (в соавторстве с игуменом Илианом (Востряковым) и священником Евгением Жданом)
 Новые издания Московской Патриархии [календари, Требник] // Журнал Московской Патриархии. М., 1981. № 1. стр. 77-78.
 Заслуженный профессор протоиерей Михаил Кронидович Сперанский [некролог] // Журнал Московской Патриархии. М., 1984. № 12. стр. 38-40. (в соавторстве)
 Пребывание Святейшего Патриарха Алексия II в Святой Земле // Журнал Московской Патриархии. М., 1997. № 8. стр. 30-39.
 «Богослужебные указания на 1998 год» // Журнал Московской Патриархии. М., 1998. № 3. стр. 76-77.
 Пребывание Святейшего Патриарха Алексия II в Святой Земле // Богословские труды. М., 1999. № 35. стр. 9-18.
 О дате Святой Пасхи в 2002 году // Журнал Московской Патриархии. М., 2002. № 3. стр. 81-85.

Примечания

Ссылки 
 
 80 лет Павлу Васильевичу Уржумцеву // ЖМП 2005. № 12

Богословы России
Писатели России XX века
Переводчики России
Похороненные на Хованском кладбище